

Жанааульський сільський округ — адміністративна одиниця, Жетисайський район, Туркестанська область
 Жанааульський сільський округ — адміністративна одиниця, Тарбагатайський район, Східноказахстанська область